Bassa marea – Fenomeno consistente in periodiche oscillazioni del livello marino

Cinema 
 Bassa marea (House by the River) – film del 1950 diretto da Fritz Lang
 Bassa marea (Low Tide) – film del 2012 diretto da Roberto Minervini

Letteratura 
 Bassa marea – romanzo di Enrico Franceschini del 2019
 Bassa marea (Dead Water) – romanzo di Ngaio Marsh del 1963